Långviken kan syfta på:

 Långviken (Holmöns socken, Västerbotten, 707902-175065) – sjö i Umeå kommun 
 Långviken (Holmöns socken, Västerbotten, 708338-175132) – sjö i Umeå kommun 
 Långviken –  småort i Skellefteå kommun
 Långviken, Lappland – sjö i Arvidsjaurs kommun 
 Långviken, Kyrkslätt – en vik i Kyrkslätts kommun, Nyland 
 Långviken, Kimitoön – en vik i Egentliga Finland
 Långviken, Närpes – del av Rangsby i Närpes kommun, Österbotten

Se även
Långvik (olika betydelser)